Julie Saint-Pierre est un nom notamment porté par : 
 Julie St-Pierre (1986- ), animatrice de télévision et chanteuse québécoise ;
 Julie Saint-Pierre (1962- ), actrice québécoise.